Příjmení Little nese více různých osobností:

 Booker Little (1938–1961) – americký jazzový trumpetista a hudební skladatel
 Carlo Little (1938–2005) – anglický rockový bubeník
 Dorothy Roundová Littleová (1908–1982) – anglická tenistka
 Dwight H. Little (* 1956) – americký filmový režisér
 Jimmy Little (1937–2012) – australský hudebník, herec a pedagog
 Kevin Little (* 1968) – americký atlet, sprinter